Ях'я (, Yaḥyā) — арабське особове ім'я. Походить від єврейського імені Йоханан (, Yôḥanan, «Ягве милостивий»). Аналог українського Івана. Поширене в країнах ісламу, а також теренах, що зазнали ісламського культурного впливу. Найвідоміший носій — пророк Ях'я, Іван Хреститель в ісламі. Також — Яхія, Яхя, Яхья.

 Ях'я — Іван Хреститель в ісламі.

Єменські імами 
 Ях'я аль-Мансур — зейдитський імам Ємену.
 Ях'я Мухаммед Гамід ад-Дін — зейдитський імам Ємену.
 Абу Таліб Ях'я — зейдитський імам Ємену.
 Ях'я аль-Хаді — зейдитський імам Ємену.
 Ях'я аль-Муайяд — зейдитський імам Ємену.
 Ях'я бін Мухаммед ас-Сіраджі — зейдитський імам Ємену.
 Аль-Мутаваккіль аль-Мутаххар бін Ях'я — зейдитський імам Ємену.
 Мухаммед бін Ях'я Гамід ад-Дін — зейдитський імам Ємену.
 Ахмад бін Ях'я — король Північного Ємену.

Інші 
 Ях'я ібн Алі аль-Муталі — кордовський халіф (1021—1023, 1025—1026)
 Ях'я Хан — пакистанський військовий і державний діяч.
 Тахір Ях'я — іракський військовик, державний діяч.
 Ях'я Ібрагім-паша — прем'єр-міністр Єгипту (1923—1924).
 Ях'я аль-Мутасім —халіф Альмохадів (1227—1229).
 Ях'я Джамме — президент Гамбії (1996—2017).
 Ях'я Абдул-Матін II — американський актор.
 Абдель Фаттах Ях'я-паша — прем'єр-міністр Єгипту (1933—1934).
 Ях'я ібн Асад — намісник Шаша і Усрушані (819—855).
 Яхія Олександер — османський претендент.
 Ях'я Антіохійський — арабський історик-хроніст, лікар.
 Ях'я Голмохаммаді — іранський футболіст і футбольний тренер.
 Ях'ї — єврейська родина португальського походження.
 Гдалія ібн-Ях'я — лікар португальського короля Фернанду I, голова юдейських громад Кастилії.
 Йосеф ібн-Ях'я — скарбник португальського короля Саншу I.
 Шломо ібн-Ях'я — португальський чиновник.
 Ях'я ібн-Яїш — португальський алмошаріф.

 Ях'я — присілок, Салаватський район, Башкортостан, Росія

Арабські імена